Прудко́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Прудковское сельское поселение — в составе Починковского района Смоленской области
Прудковское сельское поселение — в составе Сафоновского района Смоленской области